est un footballeur japonais né le .

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Naissance dans la préfecture d'Ibaraki
Naissance en juillet 1981
Joueur des Kashima Antlers
Joueur du Cerezo Osaka
Joueur du Vegalta Sendai
Joueur de l'Oita Trinita
Joueur du JEF United Ichihara Chiba
Joueur du Zweigen Kanazawa